Lada može značiti:

 Lada (automobil)
 Lada (mitologija), lik iz slavenske mitologije
 FK Lada Toljatti, ruski nogometni klub